Reepschlägerstraße steht für

 Reepschlägerstraße (Bremen)
 Reepschlägerstraße (Lübeck)
 Reepschlägerstraße (Wedel)